Сте́бник () — річка в Україні, в межах Богородчанського і Тисменицького районів Івано-Франківської області. Права притока Бистриці Солотвинської (басейн Дністра).

Опис 
Довжина 13 км, площа басейну 27,1  км². Похил річки 5,1  м/км. Найкоротша відстань між витоком і гирлом — 9,48  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,37 . Річка рівнинного типу. Долина порівняно широка і неглибока. Річище слабозвивисте, є перекати, дно в багатьох місцях з галькою.

Розташування 
Стебник бере початок на схід від села Підгір'я. Тече на північний схід і північ. Впадає до Бистриці Солотвинської біля центральної частини села Стебник.

Примітки

Джерела 
 «Каталог річок України» . — К. : Видавництво АН УРСР, 1957. — С. 39. — (№ 514).
 Стебник

Посилання 

 
Малі річки України
Річки Івано-Франківської області
Річки Богородчанського району
Річки Тисменицького району
Статті про річки Івано-Франківської області без зображення в картці